Candelo – comune italiano del Piemonte
 Candelo – variante di candela, sorgente luminosa 
 Mayer Candelo – calciatore colombiano
 Yerson Candelo – calciatore colombiano